Emil du Bois-Reymond (1818-1896), physiologiste allemand ;
 Émile Dubois (1839-1905), personnalité politique française ;
 Émile Oscar Dubois (1842-1928), général français ;
 Émile Dubois (1853-1904), personnalité politique française ;
 Émile Dubois (1867-1907), tueur en série français ;
 Émile Fernand-Dubois (1869-1952), sculpteur français ;
 Émile Dubois (1913-1973), personnalité politique française.